Es gibt folgende zwei Eparchien Beirut:

 Eparchie Beirut (Chaldäer)
 Eparchie Beirut (Syrer)